Рід Суґавара (яп. 菅原氏, Суґавара-удзі) — японський самурайський рід.

 Суґавара Мікі — японська футболістка, півзахисниця, виступала за збірну Японії.
 Сугавара Мімі (1982) — японська борчиня вільного стилю, срібна та бронзова призерка чемпіонатів Азії.
 Суґавара но Кійотомо (770 — 26 листопада 842) — середньовічний японський державний діяч, літературознавець, реформатор освіти періоду Хейан.
 Суґавара но Корейосі (812 — 11 жовтня 880) — середньовічний японський державний діяч, науковець, поет періоду Хейан.
 Суґавара но Мітідзане (яп. 菅原道真, すがわら の みちざね; 1 серпня 845 — 26 березня 903) — японський державний діяч, науковець і поет періоду Хейан.
 Сугавара Хікарі (1993) — японська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова призерка чемпіонатів Азії, володарка Кубку світу, чемпіонка літньої Універсіади.
 Суґавара Юкінарі (2000) — японський футболіст, захисник нідерландського АЗ (Алкмаар).

Японські прізвища